Чинним чемпіоном був Енді Маррей, але він поступився у чвертьфіналі Станісласу Варвінці. Переможцем став Рафаель Надаль, який у фінальному матчі здолав Новака Джоковича.

Сіяні гравці 

 Новак Джокович (фінал)
 Рафаель Надаль (переможець)
 Енді Маррі (чвертьфінал)
 Давид Феррер (чвертьфінал)
 Томаш Бердих (четверте коло)
 Хуан Мартін дель Потро (друге коло)
 Роджер Федерер (четверте коло)
 Рішар Гаске (півфінал)
 Станіслас Вавринка (півфінал)
 Мілош Раонич (четверте коло)
 Нісікорі Кей (перше коло)
 Томмі Гаас (третє коло)
 Джон Існер (третє коло)
 Єжи Янович (перше коло)
 Ніколас Альмагро (перше коло)
 Фабіо Фоніні (перше коло)

<ol start="17">
 Кевін Андерсон (друге коло)
 Янко Типсаревич (четверте коло)
 Томмі Робредо (чвертьфінал)
 Андреас Сеппі (третє коло)
 Михайло Южний (чвертьфінал)
 Філіпп Кольшрайбер (четверте коло)
 Фелісіано Лопес (третє коло)
 Бенуа Пер (перше коло)
 Григор Дімітров (перше коло)
 Сем Кверрі (друге коло)
 Фернандо Вердаско (перше коло)
 Хуан Монако (перше коло, знявся)
 Юрген Мельцер (перше коло)
 Ернестс Гульбіс (перше коло)
 Жульєн Беннето (третє коло)
 Дмитро Турсунов (третє коло, знявся)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2013 у тенісі